Edogawa Rampo – scrittore giapponese
 Rampò di Barcellona – conte di Barcellona
 10321 Rampo – asteoride della fascia principale